Diplobrachia é um género de poliquetas pertencente à família Siboglinidae.

Espécies
Cladograma derivado de Catalogue of Life com as espécies validamente descritas no género Diplobrachia:

Referências

Diplobrachia